Campo Maior kan syfta på:

 Campo Maior (fästning) – fästning i nuvarande Portugal

Brasilien 

 Campo Maior kommun, Brasilien, 
 Campo Maior, Brasilien, Piauí,

Portugal 

 Campo Maior kommun, Portugal, 
 Campo Maior, Portugal, Portalegre,